Apiosordaria — рід грибів родини Lasiosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1967 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 22.10.2019 налічує 24 види роду Apiosordaria:

Примітки

Джерела 
 Arx, J.A. von; Gams, W. 1966. Über Pleurage verruculosa und die zugehörige Cladorrhinum Konidienform. Nova Hedwigia. 13:199-208 — P.201

Роди грибів
Сордаріальні